Чемпионат Франции по футболу 1991/1992 — 54-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Марсель» стал чемпионом Франции в 8-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 796 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Тулон» — «Канн» — 4:3
 «Тулон» — «ПСЖ» — 2:5
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Сент-Этьен» — «Ланс» — 0:4
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Марсель» — «Кан» — 5:0
 «Тулон» — «Ним Олимпик» — 5:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1991/1992
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1991 году
Спорт во Франции в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992